Валеншија има више значења:
 Валеншија (Нови Мексико)
 Валеншија (Пенсилванија)